King megye (Texas)
 King megye (Új-Dél-Wales)
 King megye (Washington)

Kapcsolódó szócikkek 
 Kings megye (egyértelműsítő lap)